Le terme Esquimau peut désigner :
 Les Esquimaux, nom parfois donné à l'ensemble formé par les Yupiks et des Inuits ;
 Bisou esquimau
 Nébuleuse de l'Esquimau, un nuage de gaz situé à  de la Terre ;
 Esquimau, une crème glacée enrobée de chocolat et fixée sur un bâtonnet ;
 Deux races de chiens :
 L'esquimau américain ;
 L'esquimau canadien ;